Coaldale (comtat de Schuylkill), població de Pennsilvània, Estats Units d'Amèrica.
 Coaldale (comtat de Bedford), població de Pennsilvània, Estats Units d'Amèrica.